Pacto de Madrid, Acuerdo de Madrid o Convenio de Madrid, son denominaciones que pueden hacer referencia a:

 Pactos de Madrid (siglo XIV), entre la Corona de Castilla y la Corona de Aragón.
 Arreglo o Sistema de Madrid de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas
 Acuerdo tripartito de Madrid de 1975, sobre el Sahara Español.
 Pactos de Madrid de 1953, firmados el 23 de septiembre de 1953 entre Estados Unidos y España, entonces bajo la dictadura del general Franco.
 Pacto de Madrid (1983), entre Alianza Popular y Unió Mallorquina mediante el cual se acordó la investidura de Gabriel Cañellas como primer presidente del Gobierno de las Islas Baleares.
 Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo de 1987.

Notas